UEFA Nations League 2018/19 var den første udgave af UEFA Nations League. Den blev vundet af , der vandt finalen med 1-0 over .

Rangering af hold 
Turneringen har deltagelse af 55 europæiske landshold, der fordeles i fire divisioner, kaldet League A (øverste division), League B, League C og League D (nederste division), hvori holdene blev rangeret på basis af UEFA's rangliste for landshold pr. 15. november 2017. Gruppespillet afvikles over seks runder med to kampe i hver af månederne september, oktober og november 2018, hvorefter de fire gruppevindere fra League A kvalificerer sig til slutspillet, der afvikles som et final 4-stævne bestående af semifinale og finale i juni 2019 på en bane, der udpeges af UEFA's eksekutivkomite. Fra hver gruppe (undtaget i League A) rykker gruppevinderen op i divisionen ovenover, mens fire hold fra hver division (undtaget fra League D) rykker ned i den underliggende division.

Hver division er inddelt i fire grupper. I League A og League B er der tre hold i hver gruppe. I League C er der én gruppe med tre hold og tre grupper med fire hold. I League D består alle grupper af fire hold hver.

Udover at finde en vinder af Nations League spilles også om fire pladser til EM i 2020, i det de fire gruppevindere i hver division skal spille playoff-kampe i form af en semifinale ude og hjemme og en finale over én kamp. Hvis et hold har kvalificeret sig til EM via EM-kvalifikationsturneringen, tildeles playoffpladserne et lavere rangerende hold fra samme division, eller om nødvendigt til et hold i en lavere division. Disse playoffkampe spilles i marts 2020.

Seedning

Spilledatoer 
UEFA Nations League spilles på disse tidspunkter.

Listen over kampe og finaler blev bekræftet af UEFA den 24. januar 2018 efter lodtrækningen.

Lodtrækningen til gruppespillet 

Lodtrækningen til gruppespillet fandt sted på SwissTech Convention Center i Lausanne, Schweiz den 24. januar 2018, 12:00 CET.

Af politiske årsager kunne Armenien og Aserbajdsjan (på grund af Nagorno-Karabakh konflikten), og Rusland og Ukraine (på grund af russisk militær besættelse i i Ukraine) ikke blive trukket i samme gruppe. På grund af vinter restriktioner kunne en gruppe maksimalt besta af to af følgende hold: Norge, Finland, Estland, Lithaen. På grund af rejserestriktioner kunne enhver gruppe maksimalt bestå af et af de følgende par lande: Andorra og Kazakhstan, Færøerne og Kazakhstan, Gibraltar og Kazakhstan, Gibraltar og Aserbajdsjan.

League A

Gruppe A1

Gruppe A2

Gruppe A3

Gruppe A4

Nations League slutspil

Oversigt

Semifinaler

Tredjeplads play-off

Finale

League B

Gruppe B1

Gruppe B2

Gruppe B3

Gruppe B4

League C

Gruppe C1

Gruppe C2

Gruppe C3

Gruppe C4

League D

Gruppe D1

Gruppe D2

Gruppe D3

Gruppe D4

Rankning af 3. plads hold

Topscorere

Samlet stilling 

Den samlede stilling blev brugt til seedning til lodtrækningen til kvalifikation til EM i fodbold 2020 gruppespil.

Noter

Referencer